Ratgeber steht für:

 Person, die einen Ratschlag gibt
 Ratgebermedien wie Bücher, Zeitschriften oder Fernsehsendungen, siehe Ratgeberjournalismus und Ratgeberliteratur
 ARD-Ratgeber, ehemaliges Verbrauchermagazin im Fernsehen
Die Ratgeber, multithematisches Ratgebermagazin im hr-fernsehen

Siehe auch:
 Rathgeber